Venta do Bolaño es una venta situada en la parroquia de Pentes, del municipio de Villarino de Conso, en la provincia de Orense, Galicia, España.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de Villarino de Conso